Cratere Steno – cratere lunare
Cratere Steno – cratere su Marte